Francouzská může znamenat:
název ulice v různých městech a obcích České republiky
 Francouzská (Brno): je ulice v širším centru Brna, ve čtvrti Zábrdovice, Jihomoravský kraj.
 Francouzská (Čejč): je ulice v obci Čejč, v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji.
 Francouzská (Františkovy Lázně): je ulice ve městě Františkovy Lázně, v okrese Cheb, v Karlovarském kraji.
 Francouzská (Hrádek nad Nisou): je ulice ve městě Hrádek nad Nisou, v okrese Liberec, v Libereckém kraji.
 Francouzská (Choceň): je ulice ve městě Choceň, v okrese Ústí nad Orlicí, v Pardubickém kraji.
 Francouzská (Jindřichův Hradec): je ulice ve městě Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj.
 Francouzská (Kladno): je ulice ve městě Kladno, Středočeský kraj.
 Francouzská (Kopřivnice): je ulice ve městě Kopřivnice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.
 Francouzská (Kroměříž): je ulice ve městě Kroměříž, Zlínský kraj.
 Francouzská (Kutná Hora): je ulice ve městě Kutná Hora, Středočeský kraj.
 Francouzská (Náchod): je ulice ve městě Náchod, Královéhradecký kraj.
 Francouzská (Ostrava): je ulice v Ostravě, Moravskoslezský kraj.
 Francouzská (Plzeň): je třída na Východním Předměstí v Plzni, Plzeňský kraj.
 Francouzská (Praha): je ulice v Praze, která spojuje Náměstí Míru s ulicí Ruská.
 Francouzská (Prostějov): je ulice ve městě Prostějov, Olomoucký kraj.
 Francouzská (Šumperk): je ulice ve městě Šumperk, Olomoucký kraj.

jiné místopísné označení
 Francouzská (usedlost): je zaniklá usedlost v Praze 8-Libni v místní části Holešovičky. Stála jihovýchodně od Hercovky, v parku mezi ulicemi V Holešovičkách, Nad Rokoskou a Na Úbočí.

Reference 

Rozcestníky - místopisné jméno